Der King's Cup,  ist ein traditionsreiches thailändisches Fußball-Einladungsturnier, das seit 1968 nahezu jährlich von der Football Association of Thailand ausgetragen wird. Der Ausspielungsmodus und die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften wurde im Laufe der Zeit mehrfach variiert. Während teilweise sowohl National- als auch Vereinsmannschaften am Turnier teilnahmen, spielen mittlerweile nur noch Nationalmannschaften um den Titel.

Erfolgreichster Teilnehmer ist die thailändische Nationalmannschaft mit insgesamt 15 Titeln, davon zwei geteilt. Die Tadschikische Fußballnationalmannschaft ist der amtierende Titelträger von 2022.

Anmerkungen

Weblinks 
 King's Cup bei thaifootball.com
 King's Cup bei rsssf.com

Fußballwettbewerb in Thailand
Fußballwettbewerb für Nationalmannschaften